Mailath ist der Familienname folgender Personen: 
 Johann Mailáth (1786–1855), ungarischer Schriftsteller
 Georg von Mailáth (1786–1861), österreichischer Politiker
 Georg von Mailáth (1818–1883), österreichisch-ungarischer Politiker, Sohn des Vorgenannten

In der Zusammensetzung Mailath-Pokorny ist es der Familienname folgender Personen:
 Andreas Mailath-Pokorny (* 1959), österreichischer Politiker 
 Sonja Kato-Mailath-Pokorny (* 1972), österreichische Politikerin 

Siehe auch:
 Mailáth